Middlesex steht für folgende geographischen Objekte:

Grafschaften:
 Middlesex, Grafschaft in England
 Middlesex (Jamaika), Grafschaft in Jamaika

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Middlesex (Maryland)
 Middlesex (New Jersey)
 Middlesex (New York)
 Middlesex (North Carolina)
 Middlesex (Pennsylvania)
 Middlesex (Vermont)
 Middlesex (Virginia)
 Middlesex Beach, Delaware
 Middlesex Downs, New Jersey
 Middlesex Village, Massachusetts

Middlesex steht für:

 Middlesex (Eugenides), Roman von Jeffrey Eugenides (2002)
 Middlesex University, Hochschule in  Hendon, London

Siehe auch:
 Middlesex County
 Middlesex Township